Monterrey kan avse:

 Monterrey – en stad i Nuevo León, Mexiko
 Club de Fútbol Monterrey – en fotbollsklubb från Monterrey, Nuevo León, Mexiko

Geografi

Colombia 

 Monterrey (kommun i Colombia, Casanare, lat 4,82, long -72,88), 
 Monterrey (ort i Colombia, Casanare, lat 4,87, long -72,90),

Honduras 

 Monterrey (ort i Honduras), Departamento de Cortés,

Mexiko 

 Monterrey, Tlachichilco, 
 Monterrey, Pánuco, 
 Monterrey (kommun i Mexiko, Nuevo León, lat 25,58, long -100,28), 
 Monterrey, delstatshuvudstad, Nuevo León, 
 Monterrey, Soledad Atzompa, 
 Monterrey, Chiapas, La Concordia, 
 Monterrey, Guanajuato, San Francisco del Rincón,

USA 

 Monterey, Kalifornien – stad, Monterey County,

Se även 
 Monterey
 Monterrei – en ort och kommun i provinsen Ourense, Galicien, Spanien